Burro Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burro Peak (Arizona)	
 Burro Peak (Kalifornien)	
 Burro Peak (New Mexico)